Истапиља има више значења:

 Истапиља (Лас Росас), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Истапиља (Кузамала де Пинзон), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Истапиља (Акила), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику